Catharina van Valois (1302-1346), titulair keizerin van Constantinopel 
 Catharina van Valois (1401-1437), dochter van Karel VI van Frankrijk en echtgenote van Hendrik V van Engeland en Owen Tudor
 Catharina van Valois (1428-1446), dochter van Karel VII van Frankrijk en echtgenote van Karel de Stoute